Виктор Иванович Лавров (1925—1943) — участник Великой Отечественной войны, стрелок 1-й роты мотострелкового батальона 54-й гвардейской танковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт), гвардии красноармеец.

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Софьинка (ныне — Духовницкого района Саратовской области). Русский.

Окончил семилетнюю школу, работал на заводе и рулевым на пароходе.

В 1943 году был призван в Красную Армию. С сентября 1943 года сражался на Воронежском фронте. Принимал участие в освобождении Сумской, Черниговской и Киевской областей Украины.

22-27 сентября 1943 года вёл бой за плацдарм, разведывал вражескую оборону и переправлял бойцов и командиров на правый берег реки Днепр. 27 сентября при отражении контратаки танков и пехоты противника в районе села Великий Букрин (Мироновский район Киевской области) Виктор Лавров погиб смертью храбрых.

Похоронен в  села  (ныне Каневского района Черкасской области Украины).

Награды 
 Звание Героя Советского Союза гвардии красноармейцу Лаврову Виктору Ивановичу присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки.
 Награждён орденом Ленина и орденом Красной Звезды.

Примечания

Ссылки 
 
 4 жителя района удостоены звания Героя Советского Союза.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны